Ея — название географических объектов в России.

Река 
 Ея — река в Краснодарском крае и Ростовской области, впадает в Ейский лиман Таганрогского залива Азовского моря.

Населённые пункты 
 Ея — хутор в Крыловском районе Краснодарского края.
 Ея — хутор в Новопокровском районе Краснодарского края.

Другое 
 Ея — железнодорожная станция Северо-Кавказской ж.д. в станице Новопрокровской Краснодарского края.